

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Przyłęki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Białe Błota 
 Przyłęki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Trzcianka
 Przyłęki – osada leśna w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Pełczyce

Zobacz też 
 Przyłęk, Przyłęków